Palazzo Rho – palazzo di Borghetto Lodigiano
 Palazzo Rho – palazzo di Lodi Vecchio